A Secret Garden jelentheti a következőket:

 Secret Garden, norvég együttes
 Secret Garden, Bruce Springsteen-dal
 Secret Garden, Gackt-dal
 Secret Garden, Kita Súhei japán popénekes negyedik kislemeze
 Secret Garden, dél-koreai televíziós sorozat